Ntem steht für:

Ntem (Fluss), ein Fluss im zentralen Afrika
Ntem (Gabun), ein Departement in Gabun
Haut-Ntem, ein Departement in Gabun
Woleu-Ntem, eine Provinz in Gabun
Wolö-Ntem, ehemaliger Verwaltungsbezirk der deutschen Kolonie Kamerun
Vallée-du-Ntem, ein Bezirk der Region Sud in Kamerun
Kié-Ntem, eine Provinz Äquatorialguineas